Ма́эглин (, «Острый Взор» на синдарине) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина: эльф, сын Аредэли и Эола Тёмного Эльфа. Единственный из эльфов, кто добровольно принял сторону Моргота и выдал местонахождение скрытого города Гондолина.

Как повествует «Сильмариллион», Маэглин был рождён в Нан Эльмоте, куда некогда пришла Аредэль из Гондолина и где её взял в жёны Эол. Мать дала ему имя Ломион (, «Сын сумерек» на языке нолдор). Отец же по достижении мальчиком возраста 12 лет назвал его Маэглином («Острый Взор»):  так как Эол чувствовал, что глаза сына видят лучше, чем его собственные, и мысль Маэглина могла читать тайны сердец, скрытые туманом слов.

Внешностью своей Маэглин походил на своих родичей нолдор, а вот характером, умом и немногословностью пошёл явно в отца. Высокий, черноволосый, с тёмными яркими глазами, отличавшими нолдор, был он удивительно белокож, возможно оттого, что рос в постоянном сумраке Нан Эльмота. Часто он сопровождал отца в путешествиях за Эред Линдон и усердно учился у гномов всему, а особенно — способности отыскивать в горах залежи металлов.

Говорят, однако, что мать Маэглин любил больше, чем отца, и, когда Эола не было дома, с жадностью слушал её рассказы о нолдор, об их деяниях в Эльдамаре, о могуществе и доблести князей Дома Финголфина. Эти рассказы вызвали у самой Аредель желание повидаться с близкими и вновь увидеть Гондолин. Именно с её рассказов у Маэглина с Эолом начались первые размолвки.

Когда же Маэглин сказал отцу о своём желании повидаться с родичами-нолдор и пообщаться с сыновьями Феанора, которые жили недалеко от Нан Эльмота, то Эльмот с гневом ответил: «Ты из Дома Эола, а не из каких-нибудь галадрим. Край этот исстари принадлежит тэлери, и я не стану иметь дела с убийцами наших родичей, с захватчиками, пришедшими сюда незваными. Того же требую и от тебя». Маэглин промолчал и с тех пор не сопровождал отца в его поездках, а отец перестал доверять сыну.

Улучив момент, когда отца не было дома, Маэглин уговорил мать бежать в Гондолин, причём Маэглин забрал с собой отцовский меч Ангуирел. Эол проследил за беглецами, отыскал тайную дорогу в скрытый город, но был схвачен стражей. Король Тургон предложил Эолу поселиться в его владениях, поскольку таков его закон: ни одному из нашедших дорогу в Гондолин не будет разрешено вернуться туда, откуда пришёл. Эол, однако, отказался подчиниться и, обратившись к сыну, продолжил: «Приказываю оставить дом твоих врагов и убийц твоего народа, иначе будешь ты проклят вместе с ними». Когда же тот ответил молчанием, Эол выхватил спрятанный под плащом дротик и метнул в Маэглина, однако Аредэль заслонила собой сына. Дротик оказался отравленным, и Аредэль умерла, а Эол был наутро казнён — сброшен с городской стены, предсказав перед смертью, что его сын за своё предательство умрёт той же смертью.

В Гондолине Маэглин быстро добился уважения и влияния, и Тургон всё больше ценил его. Он даже возглавил один из Домов — Дом Крота. Маэглин собрал эльфов, способных к кузнечному и рудному делу, нашел в Эккориате — Окружных Горах богатые рудные залежи, организовал добычу железа в копях Ангабара на севере Гондолина и стал выплавлять замечательную сталь, так что скоро оружие Нолдоров Тургона стало отличаться крепостью и остротой необыкновенной. Седьмые и последние ворота Гондолина, Великие Стальные ворота, также были созданы Маэглином. В битве Нирнаэт Арноэдиад он «сражался рядом с Тургоном, показав себя беспощадным и не знающим страха в битве».

Далее произошло то, что критики назвали «история Ахилла и Поликсены навыворот». Маэглин много лет любил Идриль, дочь Тургона; однако эльдар «не вступали в брак при столь близком родстве, да прежде никто и не желал этого». Сама же Идриль не любила его, видя в нём нечто злое.

Когда в Гондолин пришёл Туор с предупреждением Вала Ульмо о грозящей городу опасности, Маэглин принял сторону короля и выступил против Туора. Женитьба Туора на Идрили ещё более разгневала его. Во время одного из походов для поиска металлов он, не подчинившись приказу короля не выходить за Окружные горы, был захвачен в плен орками. Его пытали в Ангбанде, и для спасения своей жизни (а также в обмен на обещание Моргота отдать ему Идриль) он открыл Морготу местоположение Гондолина. Затем Маэглин был отправлен обратно в город, чтобы никто не заподозрил его в измене, и для помощи нападению на Гондолин изнутри.

Когда Гондолин был атакован силами Моргота, Маэглин захватил Идриль и Эарендила, сына Туора и Идрили; Туор бился с ним на стенах и сбросил его вниз. Так исполнилось предсмертное проклятие Эола, гласившее, что Маэглин умрёт той же смертью, что и сам Эол.

Примечания 

Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные сироты
Эльфы Средиземья